Рысаево — населённые пункты в России:

 Рысаево — село, Учалинский район Башкортостана.
 Рысаево — село, городской округ Медногорск Оренбургской области.